Depuis la construction de la Torre Del Mar en 1986, plus de 250 gratte-ciel (immeuble de  100 mètres de hauteur et plus) ont été construits à Panama du fait du développement très rapide de l'économie locale. Panama est la ville d'Amérique latine qui comprend le plus de gratte-ciel après Sao Paulo mais devant Mexico et Buenos Aires. Il s'y construit depuis 2009, en moyenne une douzaine de nouveaux gratte-ciel chaque année.

Début 2014 la liste des immeubles d'au minimum 130 mètres de hauteur est la suivante d'après Emporis et Skyscraperpage

Voir aussi 

 Panama
 Liste des gratte-ciel de Mexico
 Liste des plus hauts gratte-ciel de São Paulo
 Liste des gratte-ciel de Buenos Aires
 Liste des gratte-ciel de Santiago

Liens externes 

 Liste des plus hauts immeubles de Panama sur Emporis
 Liste des plus hauts immeubles de Panama sur Skyscraperpage
 Gratte-ciel de Panama sur le CTBUH
 Gratte-ciel de Panama sur Passion-gratte-ciel

Notes et références 

Liste en rapport avec le Panama
Gratte-ciel à Panama
Panama